A Yamaha Motor Racing az japán Yamaha cég versenycsapata a MotoGP kategóriában, a Gyorsasági motoros világbajnokságban. A csapat jelenlegi neve Movistar Yamaha. 1999-ben alapították a csapatot Wayne Rainey visszavonulását követően. A csapat eredeti székhelye Hollandiában volt, de a bázist 2002-ben Olaszországba helyezték át.

Története 

Max Biaggi és Carlos Checa volt a csapat versenyzője 1999-től 2002-ig. Biaggi ezalatt 9 győzelmet aratott Yamaha YZR500-zal, majd később a Yamaha YZR-M1-gyel 2002-ben.

2003-ban, Checa csapattársa Marco Melandri lett, a csapat egyszer sem győzött, nem szerzett dobogós helyezést sem, harmadikként végeztek a konstruktőri vb-ben.

2004-ben Valentino Rossi lett Carlos Checa csapattársa. Rossi 9 győzelmet aratott és megnyerte a világbajnokságot.

Colin Edwards lett Rossi csapattársa 2005-ben. Rossi ismét megszerezte a vb-elsőséget 11 győzelemmel.

2006-ban változatlan maradt a csapat versenyzőfelállása. Rossi 5 győzelemmel a második lett Nicky Hayden mögött.

2007-ben ismét változatlan versenyzőfelállással indultak az új 800 cm³-es  Yamaha YZR-M1-gyel. Rossi 4 győzelemmel a harmadik lett a vb-ben.

2008-ban a Yamaha Valentino Rossi és Jorge Lorenzo versenyzőkkel vett részt a versenyeken. Rossi az új Bridgestone gumikkal versenyzett, míg Jorge Lorenzo Michelin abroncsokat használt. Rossi dominálva szerezte meg a vb-címet, 9 győzelemmel a 18-ból. A spanyol Jorge Lorenzo első MotoGP-s évében 4. lett, egy győzelmet aratva Estorilban.

Eredmények

500 cm³

MotoGP

Megjegyzések

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 yamaha-racing.com/motogp Hivatalos honlap

MotoGP-csapatok